Le festival Novelum ("nouveau" en occitan) est un festival de musique contemporaine se déroulant à Toulouse en automne (généralement en novembre) depuis 1998. Il présente principalement des concerts (musique électroacoustique, instrumentale, mixte, improvisation...), mais également des explorations chorégraphiques ou plastiques (installations). Il est organisé par le collectif de musique active éOle et Odyssud.

La programmation se déploie sur divers lieux : Halle aux Grains, Théâtre Garonne, Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, Conservatoire de Toulouse, Théâtre Jules Julien, Studio du CDC, La Cinémathèque de Toulouse, Odyssud (Blagnac)...

Annexes

Liens externes 

  Présentation

Festival fondé en 2007
Musique à Toulouse